Il doppio del torneo di tennis Caracas Open 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Thomaz Koch e Edison Mandarino che hanno battuto in finale Gerald Battrick e Peter Curtis 6-4, 3-6, 6-7, 6-4, 7-6.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Caracas Open 1971